Das Collector Swedish Open Women 2009 war die erste Ausgabe des Damen-Tennisturniers in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2009 und fand parallel zum GDF SUEZ Grand Prix vom 6. zum 11. Juli 2009 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann María José Martínez Sánchez gegen Caroline Wozniacki mit 7:5 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Gisela Dulko / Flavia Pennetta die Paarung Nuria Llagostera Vives / María José Martínez Sánchez mit 6:2, 0:6, [10:5].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Båstad